La liste des footballeurs internationaux israéliens comprend tous les joueurs de football en équipe d'Israël.

Liste 

Liste mise à jour après le match Macédoine du Nord-Israël du .

Références

Lien externe 
  Israel international caps | European football sur eu-football.info

Israël
Équipe d'Israël de football